Daniel Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Daniel Bernhardt (Schauspieler) (* 1965), Schweizer Schauspieler und Stuntman
 Daniel Bernhardt (Fußballspieler) (* 1985), deutscher Fußballtorhüter
 Daniel Bernhardt (Eishockeyspieler) (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler